Nilaparvata är ett släkte av insekter. Nilaparvata ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sporrstritar
Nilaparvata